Алекса́ндр Перегу́дов:
 Перегудов, Александр Владимирович (1894—1989) — советский писатель и поэт.
 Перегудов, Александр Николаевич (1894—1952) — советский оперный певец (тенор).
 Перегудов, Александр Яковлевич (1923—1944) — Герой Советского Союза.